OWH steht für:
 Ost-West Handelsbank AG, operiert seit 30 Jahren als Kreditinstitut zwischen Russland und Deutschland
 Orientwissenschaftliche Hefte, Zeitschrift, Halle (Saale)
 Overseas Working Holidays, eine Organisation wie work&travel

OWH